Pihlavakarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pihlavakarit (öar), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Pihlavakarit (ö), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar